Открытый чемпионат Санкт-Петербурга 2018 (англ. St. Petersburg Open 2018) — 23-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в российском городе Санкт-Петербург на хардовых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250. Турнир проходил на кортах Сибур-Арены. Игры основной сетки соревнований состоялись с 17 по 23 сентября 2018 года.

Общий призовой фонд турнира составил 1 151 110 долларов, призовой фонд основных соревнований — 1 084 450 долларов. Титульным спонсором выступил ООО «Газпром экспорт».

Рейтинговые очки

Посев

Одиночный разряд

  Доминик Тим (Титул)
  Фабио Фоньини (Второй круг)
  Марко Чеккинато (Четвертьфинал)
  Карен Хачанов (Второй круг)

<ol start=5>
  Роберто Баутиста Агут (Полуфинал)
  Дамир Джумхур (Четвертьфинал)
  Денис Шаповалов (Четвертьфинал)
  Даниил Медведев (Четвертьфинал)

Парный разряд

  Доминик Инглот /  Франко Шкугор (Первый круг)
  Хулио Перальта /  Орасио Себальос (Полуфинал)

<ol start=3>
  Роман Жебавы /  Матве Мидделкоп (Финал)
  Роберт Линдстедт /  Раджив Рам (Первый круг)

Соревнования 
В турнире принимали участие 28 игроков в одиночном разряде и 32 игрока (16 пар) в парном разряде.

 Тим выиграл третий турнир в сезоне и одиннадцатый в карьере. Для австрийца этот титул стал третьим на быстрых кортах.
 Клижан впервые проиграл в финальных матчах турниров ассоциации.
 Для Берреттини этот титул стал вторым в сезоне и карьере на турнирах ATP в парном разряде.
 Фоньини выиграл первый титул в сезоне и пятый в туре ассоциации в парном разряде.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Россия
Теннис
2018
Сентябрь 2018 года